Lysidike (griechisch Λυσιδίκη, lateinisch Lysidice) ist der Name folgender Personen:

 Lysidike (Tochter des Pelops) mit Hippodameia, inschriftlich erwähnte Begleiterin des Theseus
 Lysidike (Tochter des Thespios) mit der Megamede, gebar Herakles den Sohn Teles
 Lysidike (Tochter des Koronos), Gattin des Großen Ajax
 Lysidike (Gattin des Boros), Mutter des Penthilos